Şəmkir (stad), een stad in Azerbeidzjan
Şəmkir (district), een district in Azerbeidzjan